Аброскин — фамилия; имеет женскую форму Аброскина.
 Аброскин, Павел Иванович (1910—1970) — советский государственный и хозяйственный деятель.
Аброскина, Юлианна Вячеславовна (род. 1993) — волейболистка.
Аброськин, Николай Павлович (род. 1951) — генерал армии (2003).